

Nom 
Jif peut faire référence à :
 , marque américaine de beurre d'arachide ;
 , marque britannique de jus de citron ;
 Jif, dans certains pays dont l'Australie, le nom de la marque de nettoyants ménagers Cif.

Sigle 
JIF peut désigner :
 Journal impact factor, un indicateur qui estime indirectement la visibilité d'une revue scientifique.

Voir aussi 
 JIF-Waterman, la branche française des stylos à plume Waterman
 Jiffs, terme péjoratif utilisé par le renseignement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale